Área metropolitana de Danville puede referirse a:

 Área metropolitana de Danville (Illinois) en Illinois, Estados Unidos; o
 Área metropolitana de Danville (Virginia) en Virginia, Estados Unidos.